Der PartyPoker.com World Grand Prix 2012 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 8. bis zum 14. Oktober 2012 zum 15. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zwölften Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde Michael van Gerwen, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 350.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2012 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 14 erstplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 2 bestplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens vier Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Simon Whitlock
  Terry Jenkins
  Mark Webster
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Kevin Painter
  Dave Chisnall
  Ronnie Baxter
  Mark Walsh
  Paul Nicholson

Top 14 Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Colin Lloyd
  Richie Burnett
  Mervyn King
  Andy Smith
  Brendan Dolan
  Robert Thornton
  Vincent van der Voort
  Michael Smith
  Colin Osborne
  Dean Winstanley
  Steve Beaton

Top 2 Irland / Nordirland
  Mickey Mansell
  William O’Connor

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Sport1+ zeigte das Turnier vollständig. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2012
Dartveranstaltung 2012
Dartwettbewerb in Dublin